Kymlinge ist 

 ein Stadtteil im Großraum Stockholm in der Gemeinde Sundbyberg
 ein nicht fertiggestellter U-Bahn-Bahnhof in diesem Stadtteil, siehe Kymlinge (Stockholms tunnelbana)